__notoc__
One Piece er en manga og anime skrevet af japanske Eiichiro Oda. Denne side handler om de bøger der er udkommet i danmark.

Bind 01

Titel
Eventyret begynder

Kapitler
1. Eventyret begynder

2. Ruffy, manden med stråhatten

3. Piratjægeren Zorro

4. Kaptajn Morgan med øksearmen

5. Piratkongen og fægtemesteren

6. Den første våbenbroder

7. >>Venner<<

8. Mødet med Nami

Bind 02

Titel
Klovnen Buggy

Kapitler
9. Et baghold

10. Showdown på taget

11. Flugten

12. Hunden

13. Med tænder og kløer

14. Borgmesteren spænder bælte!

15. Klar til kamp!

16. Angreb

17. Duellen

Bind 03

Titel
Løgnhalsen

Kapitler
18. Klovnen Buggy

19. Djævlefrugten

20. Kampen om byttet

21. Red borgmester Puddel

22. Manden i kisten

23. Kaptajn Usopp

24. Usopp mod Beauregard

25. Løgne, aldrig andet end løgne

26. Kaptajn Blacks plan

Bind 04

Titel
Ulv i fåreklæder

Kapitler
27. Løgneren Usopp

28. I nattens dybe stille ro

29. Alene mod alle

30. Hypnosens magt

31. Sandhedens time

32. Brødrene Mjav

33. I kløerne på kaptajn Black

34. Pigen og kammertjeneren

35. Kaptajn Usopps besætning

Bind 05

Titel
Hvem ringer klokkerne for?

Kapitler
36. Flugten fra Django

37. Superhjernen kaptajn Black

38. Slagtegilde

39. Hvem ringer klokkerne for?

40. Usopps tapre pirater

41. Så til søs!

42. Yosaku og Johnny

43. Sanji

44. Super-kokkene

Bind 06

Titel
Løftet

Kapitler
45. Stilheden før stormen

46. Den uønskede gæst

47. Godfather

48. Kursændring

49. Angrebet

50. Min egen skæbne

51. Zorros kamp

52. Eden

53. Makrelhoved nr. 1

Bind 07

Titel
Den gamle mand

Kapitler
54. Palle Jernskjold

55. Jungleblod

56. No way!

57. Gamle røvhul!

58. Sult!

59. Sanjis tak

60. Don-Power

61. Den djævelske

62. M.H. 5

Bind 08

Titel
Pas på du ikke dør!

Kapitler
63. >>Du får mig ikke!<<

64. Super-lansen

65. Slikkepinden

66. Afgørelsen

67. Suppen

68. Den fjerde mand

69. Arlong Park

70. Usopps heltedåd

71. Kronen på skaberværket

Bind 09

Titel
Tårer

Kapitler
72. Oprør

73. Søkoen

74. Bizniz is bizniz

75. Skattekortet

76. Jeg trænger til en Pause

77. Namis drøm

78. Bellemere

79. Overlevelse!

80. Tyveri er tyveri

81. Tårer

Bind 10

Titel
O.K. Let's stand up!

Kapitler
82. Gum-Gum-Twister

83. Hokus Oktopus

84. Zorros sår

85. Tre sværd mod seks

86. Undervands-karate

87. Usopp Superstar

88. Beslut dig, nami!

89. Afløsning!

90. Hvad kan du i det hele taget?!

Bind 11

Titel
Østens farligste mand

Kapitler
91. Let's play Darts!

92. Geniet Nami

93. Pas på, dernede!

94. Teamwork

95. Vindmøllen

96. Wanted!

97. Forbandede sværd!

98. Uvejrsskyer

99. Ruffys død

Bind 12

Titel
Legendens oprindelse

Kapitler
100. Pagten

101. River's Mountain

102. Grand Line

103. Hvalen

104. Løftet

105. Logpasset

106. Welcome!

107. En gravsten mere

108. Sværdene prøves

Bind 13

Titel
Don't Worry!

Kapitler
109. Zorro Superstar

110. Natten uden ende

111. Prinsesse Vivi

112. Ruffy mod Zorro

113. Don't Worry!

114. Bloody Sunday

115. Little Garden

116. Gigantisk!

117. Boogey og Woogey

Bind 14

Titel
Instinkter

Kapitler
118. Her må være nogen!

119. Med list og rænker

120. Sejren

121. XXL-fødselsdagskage

122. Vokskabinettet

123. Ruffy mod Mr. 3

124. Sikke da en herlig te!

125. Panservåben

126. Et spørgsmål om instinkt

Bind 15

Titel
Støt kurs!

Kapitler
127. Øresneglen

128. Ø-æderen

129. Fremad!!!

130. Uden Nami går det ikke!

131. Blikmanden Wapol

132. Vinterøen

133. Bjergene kalder!

134. Dr. Kuleha

135. Lapinerne

136. Manden de kaldte Dalton

Bind 16

Titel
Hans sidste ønske

Kapitler
137. Lavinen

138. Mountain Top

139. Tony Chopper

140. Snefuglereden

141. Kvaksalveren

142. Dødningehoved og kirsebærblomster

143. Heksehatten

144. Fælden

145. Dr. Baders drøm

Bind 17

Titel
Kirsebærblomster

Kapitler
146. Doktor Baders flag

147. Mampf-fabrikken

148. Hekseskud

149. Rumble-ball!

150. Den kongelige kardæsk-kanon

151. Tovbanen

152. Fuldmåne

153. Drømmen om kirsebærblomsterne

154. Kurs mod Alabasta!

155. Sir Crocodile

Bind 18

Titel
Ace

Kapitler
156. Et festligt besøg

157. Ace

158. Alabasta

159. Tag med mig!

160. Spiders Café

161. Elumalu, den grønne by

162. Ørkenvandring

163. Yuba

164. Elsker du dit land?

165. Kodeord: Utopia

166. Ruffy mod Vivi

Bind 19

Titel
Opstand

Kapitler
167. Fronterne trækkes op

168. Rainbase, drømmenes by

169. Rigets stærkeste kriger

170. Skal vi danse?

171. Rebellernes anfører

172. Opstanden

173. Banankrokodiller

174. Mr. Prins

175. Befrielsen!

176. Kan man ride på den?

Bind 20

Titel
Slutspil i Alubarna

Kapitler
177. Ørkenblomster

178. Dilettant

179. Slaget

180. Alabastas menageri

181. Galopænderne

182. To millioner rebeller!

183. Kommandør Karo

184. Muldvarpe-motorvej

185. Hammerfedt!

186. Four

Bind 21

Titel
Utopia

Kapitler
187. En voldsom kamp

188. Transe-kung-fu!

189. To

190. Klima-stokkene

191. Vejrgudinden

192. Stormvarsel

193. Idealstaten

194. At kløve stål

195. Mr. Bushido

Bind 22

Titel
Hope!!

Kapitler
196. En

197. Topmøde

198. Kvart over fire

199. Hope!!

200. Vand-Ruffy

201. Nico Robin

202. Kongernes mausoleum

203. Krokodilsk

204. Rød

205. Drengenes hemmelige sted

Bind 23

Titel
Vivis eventyr

Kapitler
206. Countdown

207. Offeret

208. Skytsenglen

209. En krokodilles død

210. Zero

211. Kongen

212. Justice!

213. VIP

214. Flugten fra Alabasta

215. Den sidste vals

216. Vivis eventyr

Bind 24

Titel
Drømme

Kapitler
217. Den blinde passager

218. Miss Charming

219. Bjærgningskongen Masira

220. Promenade på havets bund

221. Giganterne

222. Hyænen Bellamy

223. Landgang

224. Værtshusslagsmål

225. 

226. Havbundsforskeren Shojo

Bind 25

Titel
Dusør: 100 millioner!

Kapitler
227. Løgneren Noland

228. Maron Cricket, Abebandens overboss

229. Let's Eat

230. Find sydfuglen!

231. Hyænen Bellamy

232. Dusør: 100 millioner

233. Verdens mest magtfulde mænd

234. Læg lige mærke til det navn

235. Push-Up-Strømmen

236. Skibet flyver

Bind 26

Titel
Eventyr på guds ø

Kapitler
237. Op i luften!

238. Himlens port

239. Angel Beach

240. Dial-energi

241. Himlens dom

242. Andenrangs forbrydere

243. Prøvelsen

244. SOS

245. Eventyr på guds ø

246. De vildfarnes skov!

Bind 27

Titel
Ouverture

Kapitler
247. Kuglernes prøvelse

248. Eks-gud mod præst

249. Lejren bag skyerne

250. Ball Dragon

251. Ouverture

252. Junction

253. Vearth

254. Aubade

255. Anakondaen

Bind 28

Titel
Bersærken Viper

Kapitler
256. Bersærken Viper

257. Dial-krig dette kapitel handler om kampen melem shandia og de hellige kriger

258. Alle veje fører sydpå

259. Zorro mod krigeren Braham

260. Ruffy mod bersærken Viper

261. Krigeren Genbou mod kommandant Yama

262. Chopper mod præsten Gedatsu

263. Nami og ridderen mod Hotori og Kotori

264. Krigeren Kamakiri mod Gud Enel

Bind 29

Titel
Oratorium

Kapitler
265. Robin mod Yama

266. Chopper mod Aum

267. March

268. Suite

269. Koncert

270. Serenade

271. Zorro mod Aum

272. Drama

273. Kvintet

274. Oratorium

275. Den guddommelige komedie

Bind 30

Titel
Rapsodi

Kapitler
276. Shandia-rytmer

277. Arken Maxim

278. Conis

279. Ruffy mod Enel

280. Klar til at lette

281. Desperator

282. Begær

283. I kærlighedens navn

284. Undskyld, har du ild?

285. Rapsodi

Bind 31

Titel 
Her er vi!

Kapitler

286. Shandoras djævel

287. Gudens morder

288. Gudens forbandelse

289. Fuldmåne

290. Shandoras lys

291. Her er vi

292. Løgneren

293. Bolero

294. Den sidste time

295. "Giant Jack"

Bind 32

Titel
Øens stemme

Kapitler

296. Højt at flyve...

297. Himmel og jord

298. Øens stemme

299. Fantasia

300. Symphonie

301. I WAS HERE!

302. Finale

303. Pirater med stakater

Stråhat-teatret: Koncert til søs

304. Eventyr på den lange ø

305. Sølvræven Foxy

Bind 33

Titel
Davy Back Fight!

Kapitler

307. Klar...Parat...Donut!!

308. Operation blokade

309. Knockout-monstre

310. Groggy Ring

311. Farligt spil

312. Mååål!!!

313. Hovedkampen

314. Den store tvekamp!

315. Den hemmelige kahyt

316. Gorilla Punch

Bind 34

Titel
Water 7

Kapitler

317. K.O.

318. Spillet er ude!

319. Admiral Blåfasan

320. Marinens magt

321. Duellen

322. Puffing Tom

323. Kanalernes storstad

324. Bull

325. Familien Frankie

326. Hr. Iceberg

327. Dok nummer et

Bind 35

Titel
Kaptajnen

Kapitler

328. Bortførelsen

329. Mit navn er Frankie!

330. Beslutningen er taget

331. Uoverensstemmelsen

332. Ruffy mod Usopp

333. Kaptajnen

334. Mysteriet om det forseglede rum

335. Advarsel!

336. Ruffy mod Frankie

Bind 36

Titel
Den niende retfærdighed

Bind 37

Titel
Tom

Bind 38

Titel
Rocketman

Bind 39

Titel
Havtogenes kapløb

Bind 40

Titel
Enies Lobby

Bind 41

Titel
Robins barndom

Bind 42

Titel
CP9 Får Frie Hænder

Bind 43

Titel
Et Heltekvad

Bind 44

Titel
Lad os Komme Væk!

Bind 45

Titel
Jeg ved lige, hvordan i har det!

Bind 46

Titel
Eventyr på Spøgelsernes Ø

Bind 47

Titel
Overskyet, stedvis med knogler

Bind 48

Titel
Oz' eventyr

Bind 49

Titel
Nightmare Ruffy

Bind 50

Titel
Gensyn med Red Line

Bind 51

Titel
De elleve supernovaer

Bind 52

Titel
Roger og Rayleigh

Bind 53

Titel
Født til at blive konge